Bagna :

Toponyme 
 Bagna (Poméranie-Occidentale), localité polonaise située dans le powiat de Goleniów en voïvodie de Poméranie-Occidentale
 , localité polonaise située dans le Powiat de Chojnice, gmina de Czersk
 Bagna (Silésie), localité polonaise en Silésie ;

Voir aussi 
 Bagna cauda, sauce italienne